Paranoid:

 Paranoid — второй студийный альбом британской рок-группы Black Sabbath.
 Paranoid — второй (и заглавный) трек второго альбома британской хэви метал-группы Black Sabbath.
 Paranoid — первый сингл американской поп-группы Jonas Brothers с четвертого студийного альбома Lines, Vines and Trying Times.